Натуральне число 1685
 1685 рік до нашої ери
 1685 рік нашої ери